Свинья () — река во Львовском и Червоноградском районах Львовской области Украины. Правый приток реки Рата (бассейн Вислы).

Длина реки 45 км, площадь бассейна 512 км². Уклон реки — 1,5 г/км. Пойма местами заболочена, заросшая кустарником. Русло умеренно извилистое. Ширина реки 2-6 м (наибольшая — 18 м), глубина до 2-2,5 м.

Берёт начало на склонах Росточья на окраине села Новая Скварява, течёт по Надбужанской котловине. Сначала течёт на восток, затем поворачивает на север и на северо-запад — в направлении города Жолква. После Жолквы поворачивает на северо-восток и течёт в этом направлении до своего устья. Впадает в реку Рата к юго-западу от города Великие Мосты. Наибольший приток — река Деревнянка (левый).

Неподалеку от города Жолква на реке в древности существовали большие пруды — Сопошинський, Средний и Зволинский, которые были осушены в XIX веке.

Литература 
 
 

Притоки Раты
Реки Львовского района
Реки Червоноградского района